Конькобежный каток — каток, предназначенный для скоростного бега на коньках. Конькобежные катки бывают крытыми и открытыми, с искусственным или естественным льдом. В зависимости от высоты расположения над уровнем моря делятся на равнинные и высокогорные. К последним относятся Олимпийский овал Калгари в Калгари, Олимпийский овал Юты в Солт-Лейк-Сити и Синьцзянский центр зимних видов спорта в Урумчи.

Беговая дорожка 

Конькобежный каток имеет внутреннюю и внешнюю дорожки. Стандартная беговая дорожка, согласно требованиям Международного союза конькобежцев (ИСУ), представляет собой овал длиной 400 м. Радиус внутреннего поворота составляет от 25 до 26 метров. Длина каждой прямой и длина каждого поворота около 100 метров. Ширина дорожек 4 м. На международных соревнованиях должна быть разминочная дорожка шириной не менее 4 м. Она находится внутри от соревновательных.

Одна из прямых является переходной. На каждом круге дистанции спортсмен обязан поменять дорожку на переходной прямой, противоположной финишной. Исключение составляют командные забеги и масс-старт, где все спортсмены бегут по внутренней дорожке.

Разметка и измерение длины 
Измерение длины дорожки производится на расстоянии полуметра от её края. Разметка делается краской внутри ледяного покрытия и специальными передвижными маркерами поверх льда. На открытых катках для разметки допускается использование снега. Разрешены следующие варианты разметки:

 Радиус поворота 25,0 м, длина прямой 113,57 м.
 Радиус поворота 25,5 м, длина прямой 112,00 м.
 Радиус поворота 26,0 м, длина прямой 110,43 м.

Другие виды спорта 
Некоторые конькобежные катки используются для мотогонок на льду. На льду внутри катков также проводятся соревнования по хоккею с мячом.

Крытые конькобежные катки 
Ниже представлен список крытых катков. Данные получены на сайте Speed Skating News.

Открытые конькобежные катки 
Перечислены катки, на которых проводились в последние годы проводились соревнования на этапах Кубка мира и различные чемпионаты.

См. также 
 Список конькобежных катков России

Примечания 

Конькобежный спорт